Amphoe Mueang Trang (Thai: ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) in der Provinz Trang. Die Provinz Trang liegt im äußersten Süden der Südregion von Thailand.

Geographie 
Trang liegt am Maenam Trang etwa 20 km entfernt vom Indischen Ozean. Die Umgebung zeigt sich als sanfte Hügellandschaft mit endlosen Kautschukplantagen.

Benachbarte Distrikte (von Süden im Uhrzeigersinn): die Amphoe Na Yong, Yan Ta Khao, Kantang, Sikao, Wang Wiset und Huai Yot der Provinz Trang sowie Amphoe Si Banphot der Provinz Phatthalung.

Ausbildung 
In Amphoe Mueang Trang befindet sich ein Nebencampus der Prince of Songkla-Universität.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Amphoe Mueang Trang ist in 15 Gemeinden (Tambon) eingeteilt, welche weiterhin in 118 Dörfer (Muban) unterteilt sind.

Die fehlenden Geocodes beziehen sich auf die Tambon, aus denen heute Amphoe Na Yong besteht.

Lokalverwaltung 
Trang () ist eine Großstadt (Thesaban Nakhon) im Landkreis, sie umfasst den gesamten Tambon Thap Thiang.

Daneben gibt es drei Kleinstädte (Thesaban Tambon):
 Khlong Teng () besteht aus Teilen des Tambon Na Tham Nuea.
 Khok Lo () besteht aus dem ganzen Tambon Khok Lo.
 Na Ta Luang () besteht aus dem ganzen Tambon Na Ta Luang.

Außerdem gibt es zwölf „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO) für die Tambon oder die Teile von Tambon im Landkreis, die zu keiner Stadt gehören.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Weitere Einzelheiten zum Amphoe Mueang Trang von amphoe.com (in Thai)

Amphoe von Trang